Vuurland (Spaans: Tierra del Fuego), een eilandengroep in Zuid-Amerika
 Vuurland, Antarctica en Zuid-Atlantische eilanden (Spaans: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), een provincie van Argentinië
 Tierra del Fuego (provincie), een provincie van Chili
 Nationaal park Tierra del Fuego